Vanackere ist der Familienname folgender Personen:

 Annemie Vanackere (* 1966), belgische Festivalkuratorin und Theaterleiterin
 Steven Vanackere (* 1964), belgischer Politiker